Атлантический центр современного искусства (, сокр. CAAM) — главный музей современного искусства на Канарских островах (Испания). Он расположен в районе Вегета в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Описание 
Принцип культурной политики музея заключается в концепции «трёхконтинетальности», основанной на том, что современная канарская культура базируется на 3 великих культурах: латиноамериканской, африканской и европейской. Таким образом, большая часть коллекций музея пополняется исходя из этой концепции. Кроме того, la Biblioteca Centro de Documentación, с почти 57.000 томов специализированной литературы по искусству, имеет обширную коллекцию, посвящённую исключительно латиноамериканской и африканской культурам.

Здание музея 
Фасад здания XVIII века контрастирует с интерьером, оформленным в современном стиле по проекту архитекторов  и Мартина Чириона.

История музея 
Атлантический центр современного искусства открылся 4 декабря 1989 года, первоначально основываясь на коллекции из фондов школы , переданной правительством острова Гран-Канарии. Стратегию пополнения коллекции центра разработало объединение художников . С 2000 по 2004 год коллекция музея пополнилось на 2.000 экспонатов. В настоящий момент на постоянную экспозицию выставлены 2 600 предметов искусства.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Атлантического центра современного искусства
 Арт-проект музея
 CAAM на Facebook
  CAAM в Twitter
 Канал CAAM в Youtube
 CAAM в Flickr

Музеи Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Художественные музеи Испании
Музеи современного искусства